Кейта́ () — західноафриканське прізвище. Також існує японське чоловіче ім'я Кейта.

Відомі носії:

 Абдул Кадер Кейта (* 1981) — івуарійський футболіст
 Бальде Кейта (* 1995) — іспанський футболіст сенегальського походження
 Ібрагім Бубакар Кейта (1945—2022) — політичний та державний діяч Малі, президент Малі (2013—2020)>
 Мамаду Аліу Кейта (1952—2004) — гвінейський футболіст.
 Саліф Кейта (*1946) — малійський футболіст.
 Сейду Кейта (* 1980) — малійський футболіст
 Фантамаді Кейта (*1949) — малійський футболіст.
 Хабіб Кейта (2002) — малійський футболіст.